Baerns ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Baerns (* 1939), Kommunikationswissenschaftlerin und Professorin an der Freien Universität Berlin
 Manfred Baerns (1934–2021), deutscher Chemiker
 Werner Baerns (1896–1984), deutscher Jurist